Кавалеры ордена Святого Георгия III класса на букву «В»

Список составлен по алфавиту персоналий. Приводятся фамилия, имя, отчество; звание на момент награждения; номер по спискам Григоровича — Степанова и Судравского; дата награждения. Лица, чьи имена точно идентифицировать не удалось, не викифицируются. Курсивом выделены кавалеры, получившие орден за службу в частях Восточного фронта Русской армии во время Гражданской войны.

 Вадбольский, Иван Михайлович, генерал-майор, № 354, 20 января 1814
 Вадковский, Яков Егорович, полковник, № 191, 14 июня 1808
 Валентини, Георг-Вильгельм, генерал-майор прусской службы, № 391, 25 января 1817
 Валлен, Луи, генерал-лейтенант французской службы, № 396, 25 февраля 1824
 Вальмоден-Гимборн, Людвиг, генерал-лейтенант австрийской службы, № 322, 21 сентября 1813
 Ванновский, Пётр Семёнович, генерал-лейтенант, № 552, 1 декабря 1877
 Васильчиков, Виктор Илларионович, генерал-майор, № 491, 15 июля 1855
 Васильчиков, Дмитрий Васильевич, генерал-майор, № 331, 7 октября 1813
 Васильчиков, Илларион Васильевич, генерал-лейтенант, № 265, 31 января 1813
 Васильчиков, Николай Васильевич, полковник, № 280, 20 марта 1813
 Вахтен, Отто Иванович, генерал-майор, № 418, 5 октября 1829
 Вейсман-фон-Вейсенштейн, Отто Адольф, генерал-майор, № 9, 27 июля 1770
 Вельяминов, Алексей Александрович, генерал-майор, № 398, 27 января 1827
 Вердер, Август фон, генерал от инфантерии прусской службы, № 521, 27 декабря 1870
 Верёвкин, Николай Александрович, генерал-лейтенант, № 529, 22 июля 1873
 Вержбицкий, Антоний Иванович, полковник, № 581, 25 января 1881
 Вержбицкий, Григорий Афанасьевич, генерал-лейтенант, 22 июня 1919
 Веселитский, Гавриил Петрович, полковник, № 288, 26 апреля 1813
 Веселовский, Антоний Андреевич, генерал-лейтенант, 3 июля 1915
 Вильгельм, наследный принц Вюртембергский, № 375, 13 мая 1814
 Вильсон, Роберт Томас, генерал великобританской службы, № 292, 21 мая 1813
 Винспиер, Роберт Антонович, подполковник, № 378, 31 августа 1814
 Винцингероде, Фердинанд Фёдорович, генерал-майор, № 136, 8 мая 1806
 Вирановский, Георгий Николаевич, генерал-майор, 4 августа 1916
 Витгенштейн, Пётр Христианович, генерал-майор,  № 125, 12 января 1806
 Витте, Иван Осипович де, генерал-майор, № 274, 22 февраля 1813
 Владимир Александрович, великий князь, генерал-лейтенант, № 548, 15 ноября 1877
 Власов, Максим Григорьевич, полковник, № 319, 3 сентября 1813
 Властов, Егор Иванович, полковник, № 193, 30 августа 1808
 Воинов, Александр Львович, генерал-лейтенант, № 222, 22 сентября 1811
 Войнович, Марко Иванович, контр-адмирал, № 58, 22 октября 1788
 Волконский, Дмитрий Михайлович, генерал-лейтенант, № 345, 12 ноября 1813
 Волконский, Дмитрий Петрович, полковник, № 111, 15 сентября 1794
 Волконский, Пётр Михайлович, генерал-майор, № 132, 28 января 1806
 Воронцов, Михаил Семёнович, генерал-майор, № 228, 10 марта 1812
 Воронцов, Семён Романович, полковник, № 17, 27 августа 1770
 Воронцов-Дашков, Илларион Иванович, генерал от кавалерии, 15 июля 1915
 Врангель, Александр Евстафьевич, генерал-лейтенант, № 505, 10 августа 1859
 Врангель, Карл Карлович, генерал-лейтенант, № 481, 5 августа 1854
 Вреде, Филипп-Карл, генерал баварской службы, № 346, 10 декабря 1813
 Вуич, Николай Васильевич, полковник, № 190, 20 мая 1808 (не утверждено рескриптом), № 286, 30 марта 1813 (повторное награждение)
 Вяземский, Михаил Сергеевич, генерал-майор, № 217, 28 ноября 1810

Литература 

 
 
 
 

В